Кошкарата — топоним в Казахстане:

 Кошкарата — село в Жуалынском районе Жамбылской области.
 Кошкарата (быв. Михайловка) — село в Байдибекском районе Туркестанской области.
 Кошкарата (быв. Коммуна) — аул в Сарыагашском районе Туркестанской области.
 Кошкарата — река в Туркестанской и Жамбылской областях, приток Боралдая.
 Кошкарата — река в Туркестанской области, приток Бадама.

См. также 
 Кошкар-Ата (значения)
 Кочкор-Ата (значения)